Лапракасы — название населённых пунктов:

Россия 
 Лапракасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.
 Лапракасы — деревня в Ядринском районе Чувашии.